Emanuele Ferraro si può riferire a:

Emanuele Ferraro – militare italiano coinvolto negli Attentati di Nasiriya
Emanuele Ferraro – calciatore italiano